Boleslao II di Boemia (930 circa – 7 febbraio 999) – duca di Boemia dal 972 al 999
Boleslao II di Polonia (1041-1081) – duca e re di Polonia nel periodo 1058-1079 (incoronato nel 1076)
Boleslao II di Slesia ("il Calvo", 1217 circa-1278) – duca di Slesia dal 1242 al 1248 e duca di Legnica dal 1248 alla morte 
Boleslao II di Masovia (... – 1313) – duca di Masovia dal 1262 al 1313
 Boleslao II di Teschen (1425 circa – 1452) – duca di Teschen